William Stratton Prince (1824–1881) – brytyjski i kanadyjski wojskowy
 William Prince (1868–1948) – angielski krykiecista
 William Meade Prince (1893–1951) – amerykański grafik
 William Prince (1913–1996) – amerykański aktor
 William Prince (ur. 1986) – kanadyjski muzyk